Tärnö II är ett av två naturreservat på ön Tärnö och öar norr därom  i Hällaryds socken i Karlshamns kommun i Blekinge. Området som ibland kallas Tärnö-Yttre Ekö är beläget i yttre skärgården mellan Karlshamn och Ronneby. Öarna är en del av Hällaryds skärgård.

Detta reservat, som omfattar 87 hektar, bildades 1988 och ligger på sydvästra delen av ön samt den östra delen av ön Yttre Ekö, naturreservatet Tärnö (I) ligger på östra och nordvästra delen av ön

Området är varierande med hällmarker, klapperstensfält, ädellövskog, igenväxande betesmarker, före detta åkrar och sandstrand. Tärnö var tidigare befolkat av fiskare och småbönder. En fyr uppfördes på Iberget 1910.

På Yttre Ekö finns både öppnare delar och ekdominerad lövskog. 

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk, Natura 2000.

Källor
Tärnö, Länsstyrelsen i Blekinge län

Naturreservat i Karlshamns kommun
Natura 2000-områden i Blekinge län
Naturskyddsområden bildade 1988